Bellaria ima više značenja:
 Bellaria, Alessandria
 Bellaria, Biella
 Bellaria, Mantua
 Bellaria, Modena
 Bellaria, Pavia
 Bellaria, Reggio Emilia